Onyx (Kalifornia)
 Onyx (zespół muzyczny)
 Onyx (rzeka)
 The Onyx Hotel Tour
 Onyx-15
 Onyx Grand Prix
 HMS Onyx
 USS Onyx (PYc-5)

Zobacz też 
 Onyks (ujednoznacznienie)